Avenida Universidad puede referirse a:
 Avenida Universidad, avenida de la ciudad de Cumaná, Venezuela.
 Avenida Universidad, avenida de la ciudad de Caracas, Venezuela.